Bombo – instrument muzyczny
 Bombo – budynek z okolic Tomelloso
 Bombo – miasto w Ugandzie
 „Bombo” – singel Adelén